Тишиця — село в Україні, в Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 306 осіб.

Розташування 
Невелике село Тишиця знаходиться біля села Старий Добротвір. Відповідно Стародобротвірська сільська рада є органом місцевого самоврядуванням. Тишиця за кількістю населення не належить до великих сіл Червоноградського району, там проживає лише 306 осіб. У селі є кілька визначних і старовинних пам'яток культури, якими можуть пишатись мешканці села.

Історія 
Розпорядженням міністра внутрішніх справ 10 квітня 1934 р. село Тишиця передане з Сокальського повіту Львівського воєводства до Кам'янецького повіту Тарнопольського воєводства

Храм Успіння Пресвятої Богородиці 
У 2011 році храм святкував 150-річчя. На урочисту літургію зібрались священники, все село, а також багато вірян та гостей з навколишніх сіл та міст. Другою такою пам'яткою є дзвіниця та дзвони, які вважають найдзвінкішими в цій околиці. Також потрібно згадати і капличку, яка розташована на кладовищі, де односельчани хоронять своїх друзів, родичів та знайомих. Відомо, що колись в селі був василіянський монастир, який був ліквідований між 1744 і 1753 роками.

Видатні постаті 
 Отець Мисак Григорій — український греко-католицький священик, редемпторист.

Примітки

Посилання 
 Дерев'яна церква Успення Пр. Богородиці 1861 р.
 Погода в селі Тишиця

Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області